Genevieve, Ginette Marguerite Auger  (1920–2004) – amerykańska aktorka i komiczka
 Genevieve, Genevieve Schatz (ur. 1986) – amerykańska piosenkarka
 Genevieve – brytyjski film w reżyserii Henry’ego Corneliusa
 Genevieve – album zespołu Velvet Cacoon
 (1237) Geneviève – planetoida
 Genowefa z Paryża (Geneviève)

Zobacz też 
 
 

 Sainte-Geneviève
 Święta Genowefa